Sarah Puntigam (Raning, 1992. október 13. –) osztrák válogatott labdarúgó, aki jelenleg a francia Montpellier játékosa.

Pályafutása

Klubcsapatokban 
7 éves korában Gnasban ismerkedett meg a labdarúgással és három évig az USV Gnas korosztályos csapataiban játszott. 2007-ben a LUV Graznál képezte tovább magát.

17 évesen, 2009-ben a Bayern München együtteséhez szerződött és a Bundesliga 2.-ben a tartalékcsapat tagjaként játszott. Második szezonjában csak négy mérkőzésen szerepelt a tartalékok között, mert az első csapat keretéhez került. Első Bundesliga szezonjában 13 alkalommal lépett pályára.

2013. február 1-jén a svájci SC Kriens-hez igazolt.

2014 nyarán visszatért Németországba és az SC Freiburg játékosa lett.

A 2018-ban elfogadta a francia első osztályú Montpellier ajánlatát.

A válogatottban 
2007-ben mutatkozott be az U19-es válogatottban, a felnőttek között pedig 2009. március 4-én, a Wales elleni 2-1-es győzelemmel zárult Algarve-kupa mérkőzésen debütált Alvorban. 

2016-ban megnyerte a válogatottal a Ciprus-kupát.

2020. március 6-án Marbellán játszotta 100. válogatott mérkőzését az 1-1-re végződő barátságos találkozón Svájc nemzeti csapata ellen.

Statisztikái

A válogatottban 
2021. február 23-al bezárólag

Sikerei, díjai

Klubcsapatokban 
Német kupagyőztes (1):
 Bayern München: 2011–12

A válogatottban 

 Ciprus-kupa aranyérmes: 2016

Jegyzetek

Források
 
 
 

1992-ben született személyek
Élő személyek
Osztrák női labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Montpellier HSC női labdarúgói
A Bayern München női labdarúgói
Az SC Freiburg női labdarúgói
A LUV Graz labdarúgói
LMBT sportolók